Das Wort Rückstand hat verschiedene Bedeutungen:
was von einem chemischen Stoff nach seiner Be- oder Verarbeitung übrig bleibt, siehe Rückstand (Chemie)
ein Sonderfall sind hierbei NORM-Rückstände, die größere Mengen natürlich vorkommender Radionuklide enthalten und bei industriellen oder bergbaulichen Prozessen anfallen können
Fremdstoffe, die in Lebensmitteln enthalten sind, siehe Rückstände in Lebensmitteln
das Zurückbleiben hinter einer Verpflichtung oder einem Soll, insbesondere
ein überfälliger Rechnungsbetrag in der Buchhaltung, siehe Rückstand (Finanzwesen)
ein Lieferrückstand, siehe Fehlmenge

Siehe auch: